Yerres, commune française de l'Essonne
 Abbaye Notre-Dame d'Yerres
 L'Yerres, rivière française, coulant dans les départements de Seine-et-Marne, de l'Essonne puis du Val-de-Marne et traversant la commune du même nom.